Holmén eller Holmen är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

Holmén
Christian Holmén (född 1967), svensk journalist och författare.
Janne Holmén (född 1977), finländsk friidrottare.
Marcus Holmén (född 1993), svensk handbollsspelare.
Martin Holmén (född 1974), svensk författare.
Nina Holmén (född 1951), finländsk friidrottare.
Samuel Holmén (född 1984), svensk fotbollsspelare.
Sebastian Holmén (född 1992), svensk fotbollsspelare.
Sven Holmén (född 1942), svensk militär.

Holmen
Hallvard Holmen (född 1966), norsk skådespelare
Kjersti Holmen (född 1956), norsk skådespelare
Dag Holmen-Jensen (född 1954), norsk backhoppare

Svenska efternamn